Никола́й Никола́евич Блино́в:
 Блинов, Николай Николаевич (1937—2015) — советский и российский физик в области рентгенологической техники, русский писатель.
 Блинов, Николай Николаевич (1903—1984) — русский писатель-маринист, преподаватель.
 Блинов, Николай Николаевич (1839—1917) — священнослужитель, писатель и этнограф, педагог.